Угорье:
 Уго́рье — место у гор (горы), полоса у подошвы гор (подуго́рье, подгорье, пригорье).

Топоним 
 Угорье — посёлок в Навлинском районе Брянской области.
 Угорье — посёлок в Кинельском районе Самарской области.

См. также 
 Русь Угорская